A Daughter of Virginia – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
A Daughter of Virginia – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Champion Film Company